Ирак принимал участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1968 год в Ираке